«Francisco Tello» - conjunto del nombre propio Francisco y el apellido Tello - puede referirse a:

Personajes 
 Francisco Tello de Sandoval, político español del siglo XVI.
 Francisco Tello de Guzmán, capitán general de Filipinas (?-1603)
 Jorge Francisco Tello, científico español del siglo XX.